Mr. Porter — американський репер, хіп-хоп продюсер, учасник гурту D12. Нижче наведено список пісень, спродюсованих ним. У 2011 р. вийшов міні-альбом дуету Bad Meets Evil Hell: The Sequel, виконавчим продюсером якого став Портер.

1996 

D12 — The Underground EP
 Усі пісні

Eminem — Infinite
 Усі пісні

1997 

Eminem — The Slim Shady EP
 «Low Down, Dirty»[A]
 «Just Don't Give a Fuck»

1998 

Bizarre — Attack of the Weirdos
 «What What»

1999 

D12
 «High»

2001 

D12 — Devil's Night
 «Shit Can Happen»
 «That's How»
 «Obie Trice» (skit)

Outsidaz — The Bricks
 «State to State»

2002 

Восьма миля  (саундтрек)
 «Rap Game»
 «Spit Shine»
 «R.A.K.I.M.»

Busta Rhymes — It Ain't Safe No More
 «Riot»

Eminem — The Eminem Show
 «When the Music Stops»[B]

Ras Kass — Goldyn Chyld
 «The Seance»

Xzibit — Man vs. Machine
 «Multiply»

2003 

G-Unit — Beg for Mercy
 «Stunt 101»

Obie Trice — Cheers
 «Spread Yo Shit»

Ras Kass — Re-Up
 «Bend a Corner»

50 Cent — Get Rich or Die Tryin'
 «P.I.M.P.»

2004 

D12 — D12 World
 «I'll Be Damned»
 «U R the One»
 «Commercial Break»
 «Good Die Young»

Proof — I Miss the Hip Hop Shop
 «You Know How 2»

Rohff — La Fierté Des Nôtres
 «94»

D12 — My Band
 «B.N.U.»

Young Buck — Straight outta Cashville
 «Look at Me Now»

Method Man — Tical 0: The Prequel
 «We Some Dogs»
 «Crooked Letter I»

Xzibit — Weapons of Mass Destruction
 «Ride or Die»

Snoop Dogg — R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece
 «Promise I»

DJ Kay Slay — The Streetsweeper Vol. 2: The Pain from the Game
 «Census Bureau»

Raptile — Classic Material
 «Big Chix»

2005 

Black Rob — The Black Rob Report
 «She's a Pro»

Lil' Kim — The Naked Truth
 «Slippin'»

Anger Management 3
 «Stay Bout It»
 «Onions for Sale»

Cuban Link — Chain Reaction
 «Tonight's the Night»

Bizarre — Hannicap Circus
 «Fuck Your Life»
 «Porno Bitches»
 «Nuthin' at All»

Proof — Grown Man Shit
 «Live n Direct»
 «Sting Bling»

Proof — Searching for Jerry Garcia
 «Slum Elementz»

Jin — The Rest Is History
 «C'Mon»

Trick-Trick — The People vs.
 «Big Mistake»
 «Let's Roll»

2006 

Busta Rhymes — The Big Bang
 «They're Out to Get Me»

Method Man — 4:21...The Day After
 «Let's Ride»

Monica Blaire — Portraits of Me
 «Get Back»

Snoop Dogg — The Blue Carpet Treatment
 «Beat Up on Yo Pads»

The Game — Doctor's Advocate
 «Around the World»

2007 

Lil Skeeter — Midwest Mastermind
 «City of Struggle (D-Town)»

Pharoahe Monch — Desire
 «When the Gun Draws»
 «The Trilogy»

Soopafly — Bangin Westcoast
 «Get Ya Paper»
 «Say It Again»

WC — Guilty by Affiliation
 «Paranoid»

Little Brother — Getback
 «Extra Hard»

Playaz Circle — Supply & Demand
 «Paper Chaser»

DJ Drama — Gangsta Grillz: The Album
 «Beneath the Diamonds»

Buff1 — Pure
 «I Go»

2008 

Guilty Simpson — Ode to the Ghetto
 «Robbery»
 «Getting Bitches»
 «Kinda Live»

Royce da 5'9" — The Bar Exam 2
 «We Deep»

Above Ave. — Mission
 «Fantastic»
 «Do It For You (More)»
 «I Won't Lose»
 «Us Ride»
 «S.F.'s Finest (Fire!!!)»

Bishop Lamont — The Confessional
 «The Greatest Trick»

Black Milk —  Caltroit
 «Juggernauts»

Trouble Soon
 «Thur the Hood»
 «Hands High»
 «Get 'Em»
 «It's About to Go Down»

2009 

Jadakiss — The Last Kiss
 «Smoking Gun»

Busta Rhymes — Back on My B.S.
 «Decision»

Slaughterhouse — Slaughterhouse
 «Salute»
 «Cut You Loose»

The Fam — Family Business
 «Get Off My Ass»

Royce da 5'9" — Street Hop
 «Mine in Thiz»
 «Thing for Your Girlfriend»

Marv Won — House Shoes Presents: The Way of the Won
 «What Up»
 «Thin Ice»
 «Need To Know»

D-Block — Presents: Prepare for Glory
 «7 Days 6 Nights»

2010 
Eminem — Recovery
 «On Fire»

DJ Kayslay — More Than Just a DJ
 «Thug Luv»

Kuniva — Retribution
 «Diamonds and Gold»
 «Hurry Up and Buy»
 «Die Young»
 «Clyde the Glyde»
 «Where the Heart Is»

Little Brother — Leftback
 «Second Chances» (з участю Bilal та Darien Brockington)

Tha Dogg Pound — 100 Wayz
 «I Fear's No One»

2011 

Game — Purp & Patron
 «I Just Want to Fuck»

Slaughterhouse — Slaughterhouse EP
 «Sun Doobie»

Snoop Dogg — Doggumentary
 «My Own Way»
 «We Rest in Cali»

D12 — Return of the Dozen Vol. 2
 «Let's Go»
 «Fuck in the Trunk»

Pharoahe Monch — W.A.R. (We Are Renegades)
 «Let My People Go»[C]
 «The Hitman»[C]

Форсаж 5: Пограбування в Ріо (саундтрек)
 «Furiously Dangerous»

Bad Meets Evil — Hell: The Sequel
 «Above the Law»
 «I'm on Everything»
 «Take from Me»
 «Loud Noises»
 «Living Proof»

Royce da 5'9" — Success Is Certain
 «Security»
 «My Own Planet»
 «I've Been Up, I've Been Down»

Eric Roberson — Mister Nice Guy
 «Talking Reckless»

2012 
Slaughterhouse — Welcome to: Our House
 «Throw It Away»
 «Die»

Busta Rhymes — Year of the Dragon
 «Love-Hate»

Marv Won — Heavy Is the Head
 «Winner's Circle»
 «Got to Go» 
 «Goose Down»
 «Still the Same» (співпрод.)

2013 
Crooked I — Apex Predator
 «Crook N Porter» 
Keely
 «Coming Home»
Ro Spit — The Monochrome EP (Detroit Rubber Edition)
 «Shine»
Денаун Портер — Porter Chops Glasper
 Усі пісні

2014 
Shady Records — Shady XV
 D12 — «Bane» (співпрод.: Marv Won)

Обі Трайс
 «Loot»
Снуп Доґґ — That's My Work Vol. 3 
 «Gangstas Don't Live That Long»

2015 
D12 — The Devil's Night Mixtape
«Killin It»
«Steel Ill»

Обі Трайс — The Hangover
«GMA (The Speech)»

Свіфті Маквей — LIVE EVIL where EVIL LIVE
«Here 2 Party» (з участю Kuniva та Bizarre)

2016 
Torae — Entitled
«Crown»(з участю 3D Na'tee)

Примітки 
 A^ Продюсери: дует Da Brigade (Kuniva та Mr. Porter).
 B^ Продюсер: Eminem, співпродюсер: Mr. Porter.
 C^ Продюсер «Let My People Go»: Фетін «10» Гортон, додатковий продакшн: Mr. Porter. Продюсер «The Hitman»: M-Phazes, додатковий продакшн: Mr. Porter.

Див. також 
 Дискографія Mr. Porter

Посилання 

Mr. Porter
Mr. Porter